
Molekulska formula -{C21H20O6}- se može odnositi na:
 Kurkumin
 7-O-Metilluteon